Оруско-де-Тахунья ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лас-Вегас. Занимает площадь 21,51 км². Население — 1198 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Мадрида